У́лица Бурде́нко — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Бурденко — улица в Воронеже.
 Улица Бурденко — улица в Москве.
 Улица Бурденко — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Бурденко — улица в Новосибирске.
 Улица Бурденко — улица в Пензе.

Украина 
 Улица Бурденко — улица в Днепре.